Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Patty Fendick e Zina Garrison 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)

 Kathy Jordan /  Liz Smylie (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (secondo turno)
 Patty Fendick /  Zina Garrison (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1990